Em genética humana, o haplogrupo R (ADN-Y) é um haplogrupo do cromossoma Y humano definido principalmente pela mutação M207, que deriva tal como o haplogrupo Q, do haplogrupo P. Como ilustrado no mapa da caixa de informação ao lado, encontra-se muito difundido em toda a Eurasia Ocidental e, desde a Europa até à India, expandindo-se também  por África e América.

Origem e dispersão 
De acordo com a versão 8.75, de 6 Setembro de 2013, da Sociedade Internacional de Genealogia Genética (ISOGG), acredita-se que o  haplogrupo R-M207 do ADN-Y humano surgiu aproximadamente há 27.000 anos na Ásia.
O haplogrupo R (ADN-Y) divide-se duas sub ramificações principais: R1 e R2.

Estima-se que o haplogrupo R1-M173 surgiu à cerca de 18,500 anos durante o valor máximo do ultimo periodo glaciar, Last Glacial Maximum (LGM) na região sul oeste da india. Os descentes do haplogrupo R1 são R1a e R1b.

Acredita-se que o haplogropo  R1a-M420 surgiu na região onde  atualmente se encontra o  [[[Irã]]] e hoje é frequente na Europa do leste e na região central e oeste da Asia. O haplogrupo R1a1a1g-M458 atinge frequências superoiores a 30% na Europa do leste.

O R1b-M343 é muito frequente na Euroasia e em África e acredita-se que surgiu no SO da Asia.
O paragrupo R1b1* e haplogrupo R1b1c-V88 são muito frequentes no SO da Asia e em África. No continente africano a ramificação  R1b1c está associada à expansão das lingua chadicas.

O R1b1a-P297 é frequente na Euroasia. O R1b1a1-M73 é frequente na Ásia e escasso na Europa.

O haplogrupo R1b1a2-M269 é o mais frequente na Europa e em especial no ocidente europeu mas com frequência significativa no sul da Asia de onde é suposto ter-se originado aproximadamente entre 4.000 e 8.000 anos. O haplotipo modal atlântico - AMH (da sigla inglesa Atlantic Modal Haplotype) é o marcador genético mais comum do haplogrupo R1b1a2a1a1-L11/S127 e muitos R1b1a2 europeus pertencem ao haplogrupo R1b1a2a1a1a-S21/U106 ou R1b1a2a1a1b-P312/S116.

O R2 é mais frequente na Ásia, mais especificamente no sub continente indiano e na Asia central.

Árvore filogenética do haplogrupo R (ADN-Y) ibérico - 2013 
Na árvore filogenética do haplogrupo R (ADN-Y) ibérico abaixo os valores entre parentesis são os fornecidos pela base de dados do web site iberianroots e as hiper ligações mostam mapas da respetiva densidade distribuição ilustrando a dispersão geográfica das respetivas sub ramificações.

Ligações externas
 Iberian Roots
 Sociedade Internacional de Genealogia Genética

Nota 
Este artigo é uma tradução livre do texto original em inglês da ISOGG

Genética humana
Haplogrupos do cromossoma Y humano